Petar Golubović (Belgrado, 13 juli 1994) is een Servisch voetballer die bij voorkeur als rechtsback speelt. Hij speelt sinds 2018 voor KV Kortrijk.

Carrière

Clubcarrière 
Golubović is een jeugdproduct van Rode Ster Belgrado. Via een selectiewedstrijd van Nike versierde hij een profcontract bij OFK Beograd. Op 3 april 2013 maakte hij op achttienjarige leeftijd zijn officiële debuut voor de club tegen FK Vojvodina. In totaal speelde hij 20 competitiewedstrijden voor OFK Beograd.

Op 31 januari 2014 werd bekend dat AS Roma één miljoen euro betaalde voor de diensten van de Servische rechtsback. Golubović werd meteen voor zes maanden uitgeleend aan Novara Calcio, op dat moment actief in de Serie B. Nadien volgden ook uitleenbeurten aan AC Pistoiese en AC Pisa. In 2016 promoveerde hij met Pisa naar de Serie B. In 2017 verliet hij Roma definitief voor zijn ex-club Novara Calcio. Na één seizoen maakte hij de overstap naar KV Kortrijk.

Statistieken

Interlandcarrière 
Golubović werd met de Servische U19 Europees kampioen in 2013. Bekende ploeggenoten tijdens dat toernooi waren onder andere Sergej Milinković-Savić en Aleksandar Mitrović. In datzelfde jaar debuteerde hij voor de Servische beloften.

Servisch voetballer